

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 20, w tym 13 podstawowych
 Emilianów – wieś w woj. lubelskim, w pow. świdnickim, w gminie Piaski
 Emilianów – część wsi Jawor w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Zelów
 Emilianów – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Bedlno
 Emilianów – część wsi Sędziejowice-Kolonia w woj. łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Sędziejowice, sołectwie Sędziejowice-Kolonia
 Emilianów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Bielawy
 Emilianów – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Dalików
 Emilianów – część wsi Niedoń w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki
 Emilianów – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Złoczew
 Emilianów – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Lubochnia
 Emilianów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin
 Emilianów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Odrzywół
 Emilianów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Iłów
 Emilianów – część wsi Rokotów w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Nowa Sucha
 Emilianów – część wsi Złota w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Rybno
 Emilianów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Sokołów Podlaski
 Emilianów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Radzymin
 Emilianów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Puszcza Mariańska
 Emilianów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Koźminek
 Emilianów – część wsi Weronikopole w  woj. wielkopolskim,  w pow. kępińskim, w gminie Bralin
 Emilianów – część wsi Doruchów w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Doruchów

Zobacz też 
 Emilianowo